Bartik bzw. Bartík ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bartik (1896–1969), österreichischer Landespolitiker (Niederösterreich)
 Jean Bartik (1924–2011), US-amerikanische Programmiererin
 Josef Bartík (1897–1968), tschechischer General